FGR steht für:
 Fermis Goldene Regel
 Eiffage (Euronext:FGR), französisches Bauunternehmen
 Bahnhof Grävenwiesbach (DS100-Code)
 Forest Green Rovers, englischer Fußballverein
 Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung der Schweiz
 FGR-17 Viper, US-amerikanische Panzerabwehrhandwaffe

FGr steht für
 Fachgruppe (THW)
 Fachgruppe Infrastruktur (FGr I)
 Fachgruppe Beleuchtung (FGr Bel)
 Fachgruppe Räumen (FGr R, Typ A, B und C)
 Fachgruppe Wassergefahren (FGr W, Typ A und B)
 Fachgruppe Ortung (FGr O, Typ A und B)
 Fachgruppe Elektroversorgung (FGr E)
 Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen (FGr WP)
 Fachgruppe Logistik (FGr Log)
 Fachgruppe Führung/Kommunikation (FGr FK)
 Fachgruppe Ölschaden (FGR Öl)
 Fachgruppe Trinkwasserversorgung (FGr TW)
 Fachgruppe Brückenbau (FGr BrB)
 Fachgruppe Sprengen (FGr Sp)

fgr steht für:
 Fongoro (ISO-639-3-Code), eine der zentralsudanischen Sprachen

Abkürzung